Michail Vasil'evič Paškov – generale russo
 Vasilij Aleksandrovič Paškov – nobile e politico russo